Kuhstraße steht für:

 Kuhstraße (Rostock), eine Straße in der Rostocker Innenstadt
 Kuhstraße (Lüneburg), eine Straße in der Altstadt in Lüneburg
 Kuhstraße (Greifswald), eine Straße in der Greifswalder Innenstadt
Siehe auch:
 Kuhweg